Рудольф Каснер (, , Гросс-Павловиц, , тогда Австро-Венгрия — , кантон , Швейцария) — австрийский ,  культуры, мыслитель-,  греческой философии, английской, французской и русской словесности.

Биография 
Родители — выходцы из Силезии: отец — чешского, мать — немецкого происхождения. Вырос в маленьком провинциальном городе, воспитывался дома, часто и подолгу жил в деревне. С детства страдал полиомиелитом, последствия которого перебарывал волей и творчеством. Университетское образование (филология, философия) получил в Вене и Берлине, среди его преподавателей были Моммзен, Трейчке, Гарнак. Защитил диссертацию об образе Вечного Жида в мировой поэзии (1897). Много путешествовал (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Северная Африка, Индия, Бирма, Египет, Россия — не только Москва и Петербург, но и Крым, Кавказ, Средняя Азия). Входил в избранные артистические круги Мюнхена, Вены, Берлина, Парижа. Был знаком с Ф.Ведекиндом, Андре Жидом, Полем Валери, Метерлинком, Т. С.Элиотом, А.Эйнштейном, Г.Зиммелем, Гауптманом, С.Цвейгом, Д.Мережковским, дружил с Гофмансталем (с 1902) и Рильке (с 1907).

В годы нацизма и Второй мировой войны жил и работал в изоляции (его жена была еврейкой, и публиковаться ему в 1933 запретили). С помощью друзей жене удалось перебраться в Швейцарию, куда в 1945 переехал он сам и где прожил оставшиеся годы.

Творчество и признание 
Сам Каснер делил им написанное на три периода: «эстетический» (1900—1908), «физиогномический» (1908—1938), «автобиографический и мета-политический» (после 1938-го). В целом его мысль движется в русле «философии жизни». Его идеи и книги высоко ценили Зиммель, Вальтер Беньямин, Дьёрдь Лукач (в ранний период), Томас Манн и многие другие. Гофмансталь и Рильке считали Каснера крупнейшим философом культуры; Рильке посвятил ему восьмую из своих «Дуинских элегий».

Каснер был удостоен премии Готфрида Келлера (1949), Большой государственной премии Австрии по литературе (1953), мемориальной премии Шиллера (1955).

Кроме собственных сочинений, в которые входит и гигантская переписка, Каснеру принадлежат переводы Платона, Аристотеля, Лоренса Стерна, Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, Андре Жида.

Произведения 
 Der ewige Jude in der Dichtung (1897)
 Der Tod und die Maske: Gleichnisse (1902)
 Motive: Essays (1906)
 Melancholia: eine Trilogie des Geistes (1908)
 Der Dilettantismus (1910)
 Von den Elementen der menschlichen Groesse (1911)
 Der indische Gedanke (1913)
 Die Chimäre (1914)
 Zahl und Gesicht: nebst einer Einleitung: Der Umriss einer Universalen Physiognomik (1919)
 Die Grundlagen der Physiognomik (1922)
 Die Mythen der Seele (1927)
 Narciss: oder Mythos und Einbildungskraft (1928)
 Physiognomik (1932)
 Transfiguration (1946)
 Die zweite Fahrt (1946, автобиография)
 Das neunzehnte Jahrhundert. Ausdruck und Grösse (1947)
 Das inwendige Reich: Versuch einer Physiognomik der Ideen (1953)
 Das Antlitz des Deutschen in fünf Jahrhunderten deutscher Malerei (1954)
 Buch der Erinnerung (1954, воспоминания)
 Geistige Welten (1958)

Собрание сочинений 
 Sämtliche Werke, Bände I—X/ Ernst Zinn, Klaus E. Bohnenkamp (Eds). Pfüllingen: Günther Neske, 1969—1991

Литература 
 Wieser T. Die Einbildungskraft bei Rudolf Kassner; Studie mit Abriss von Leben und Werk. Zürich: Speer-Verlag, 1949
 Rudolf Kassner zum achtzigsten Geburtstag. Gedenkbuch/ Kensik A.C., Bodmer D., Hrsg. Winterthur: Rentsch, 1953
 Mayer G. Rilke und Kassner; eine geistige Begegnung. Bonn: H. Bouvier, 1960
 Kensick A.C. Narziss: im Gespräch mit Rudolf Kassner: Sierre, 1947—1958. Zürich: A. Cl. Kensik, 1985
 Leśniak S. Thomas Mann, Max Rychner, Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Kassner: eine Typologie essayistischer Formen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005
 Лукач Г. Платонизм, поэзия и формы: Рудольф Касснер// Лукач Г. Душа и формы. М.: Логос-Альтера, 2006, с.65-73
 Алексей Жеребин. Мастер философской прозы Рудольф Касснер

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Австрии
Философы Австрии
Переводчики Австрии
Эссеисты Австрии
Философы искусства
Эссеисты по алфавиту
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Баварской академии изящных искусств